Никола́й Матве́ев: Матвеев, Николай Александрович (1921—1991) — советский инженер-технолог.
 
 Матвеев, Николай Евдокимович (1852—1937) —  латвийский предприниматель и меценат, основатель Рижского Матвеевского рынка и канатной фабрики.
 Матвеев, Николай Ильич (род. 1955) — советский белорусский легкоатлет.
 
 Матвеев, Николай Николаевич (1891—1979) — русский и советский поэт, писатель, географ.
 Матвеев, Николай Пантелеевич (1913—2001) — Герой Советского Союза.
 Матвеев, Николай Петрович (Николай Амурский; 1865—1941) — русский журналист, писатель, поэт, переводчик, краевед.
 Матвеев, Николай Прохорович (1869—?) — русский архитектор.
 Матвеев, Николай Сергеевич (1855—1939) — русский художник.